Китайская стена:
 Великая Китайская стена
 Китайская стена — стена Китай-города в центре Москвы.
 Китайская стена — головоломка.
 Зелёная китайская стена — полоса зелёных насаждений в Китае для противодействия опустыниванию.
 Подземная Великая китайская стена — неформальное обозначение для подземных туннелей, которые используются вооруженными силами Китая для скрытого хранения, обслуживания и транспортировки мобильных комплексов с МБР (с ядерными боеголовками).
 «Как за китайской стеной» — за кем-то, за чем либо.

См. также 
 Великий китайский фаервол